Chenevière ist der Familienname folgender Personen:

 Adolphe Chenevière (1855–1917), Schweizer Schriftsteller und Romanist
 Bernard Chenevière (* 1946), Schweizer Autorennfahrer
 Jacques Chenevière (1886–1976), Schweizer Schriftsteller, Dichter und humanitärer Aktivist
 Jean-Jacques-Caton Chenevière (1783–1871), Schweizer evangelischer Geistlicher und Hochschullehrer